Месас Колорадас има више значења:

 Месас Колорадас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Месас Колорадас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику